Бормухос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 12 км². Население — 19 110 человек (на 2010 год). Расстояние — 8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Bormujos
 Bormujos

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи